Envy pode se referir à:

 Envy (banda), banda japonesa de hardcore
 Envy (filme), filme de comédia
 Envy personagem do anime/mangá Fullmetal Alchemist

Ver também

Desambiguação